Toponímia:
 Saragossa, ciutat capital de l'Aragó 
 Saragossa (comarca), comarca d'Aragó
 Província de Saragossa, una de les províncies espanyoles
 Puebla de Zaragoza, ciutat mexicana
 Biografies:
Francisco Zaragoza Gomis (Altea, 1912 - Alacant, 1987), metge i polític valencià
Javier Zaragoza
Josep Zaragoza i Vilanova (Alcalà de Xivert, 1627 – Madrid, 1679), matemàtic i astrònom valencià
José Zaragoza
Àngel Rangel Zaragoza (Sant Carles de la Ràpita, 1982), futbolista català que juga de defensa
Antoni Siurana i Zaragoza (Lleida, 1943), conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934), polític i diplomàtic català que fou Director General de la UNESCO entre 1987 i 1999
Miguel Ambrosio Zaragoza (Albuixec, 1913 - 1992), dibuixant de còmics, conegut per haver il·lustrat El Capitán Trueno
Miguel Ortiz Zaragoza (Altea, 1962), advocat i polític valencià
 Altres:
 Universitat de Saragossa, centre d'educació superior públic aragonès
 Estació de Saragossa-Delicias, al barri de Las Delicias de Saragossa 
 Club Baloncesto Zaragoza, club de bàsquet de la ciutat de Saragossa
 Real Zaragoza, club de futbol de la ciutat de Saragossa a l'Aragó